Siedmiomilowe Buty – wyróżnienie ustanowione i nadawane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze za udział w wędrówkach pieszych. Jest odmianą Odznaki Turystyki Pieszej i w ubieganiu się o odznakę stosuje się regulamin i punktację OTP. Odznakę mogą zdobywać dzieci do lat 10.

Odznaka 

Odznaka jest prostokątna, przedstawia maszerującego chłopca w wysokich butach na tle liter PTTK.

Kategorie 
Odznaka jest przyznawana w następujących kategoriach:
 I stopień (Srebrne Buty) za zdobycie 30 punktów, przy czym dzienna długość wędrówki nie może przekraczać 8 km
 II stopień (Złote Buty) za zdobycie 50 punktów, przy czym dzienna długość wędrówki nie może przekraczać 12 km

Odznakę należy zdobywać pod opieką dorosłych.

Przypisy 

Odznaki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego